Хајде да се волимо се може односити на:

 Хајде да се волимо - серијал филмова са Лепом Бреном у главној улози:
 Хајде да се волимо из 1987. године
 Хајде да се волимо 2 из 1989. године
 Хајде да се волимо 3 из 1990. године
 Хајде да се волимо - албум Лепе Брене и Слатког греха из 1987. године